Plaats in Indonesië
 Plososari (Patean), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Plososari (Grati), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Plososari (Puri), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java